Dieses Verzeichnis listet alle Berge, Hügel und Anhöhen Wiens auf.

Literatur 
 Städteatlas Großraum Wien. Freytag-Berndt U. Artaria Verlag.

Einzelnachweise 

!
Wien